Launceston può riferirsi a:

 Launceston, centro del Regno Unito nella contea inglese di Cornovaglia
 Città di Launceston, area di governo locale australiana nello stato di Tasmania
 Launceston, capoluogo della citata area di governo locale
 Tarrant Launceston, villaggio del Regno Unito nella contea inglese del Dorset